Davy Crockett (1786 − 1836) var en amerikansk soldat, pioner, pelsjæger og politiker.

Davy Crockett kan tillige henvise til:

 Davy Crockett – In Hearts United, en amerikansk stumfilm fra 1909
 Davy Crockett (film fra 1910), en amerikansk stumfilm
 Davy Crockett (film fra 1916), en amerikansk stumfilm